Суперкубок Швейцарії з футболу 1988 — 3-й розіграш турніру. Матч відбувся 19 липня 1988 року між чемпіоном Швейцарії клубом Ксамакс та володарем кубка Швейцарії клубом Грассгоппер.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt  

1988
Швейцарія
1988 у швейцарському спорті